Fernand Demany (1904-1977), un journaliste, écrivain, résistant et homme politique belge, membre du Parti communiste belge ;
 Laurent Demany (1827-1898), un architecte belge ;
 Paul Demany (1859-1912), un architecte belge.